Којултита има више значења:

 Којултита (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Којултита (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику